Grundschule Ebersdorf steht für:

 Grundschule Ebersdorf (Chemnitz), Sachsen
 Grundschule Ebersdorf (Saalburg-Ebersdorf), Thüringen, siehe Thüringer Denkmalschutzpreis #Anerkennung